Damernas turnering i fotboll vid Södra Stillahavsspelen 2003 avgjordes mellan den 30 juni och 10 juli i Fiji. Turneringen vanns av  före  och .

Resultat

Tabell

Matcher

Anmärkningslista

Källor
 Rsssf.com

Stillahavsspelen, damer
2003, damer
Södra Stillahavsspelen 2003, damer